Houthis (, al-Ḥūthiyyūn, transliterat ħuːθij.juːn), oficial numiți Ansar Allah (  "Susținătorii lui Allah") sunt rebelii din Yemen care vor separația față de Yemen. Aceștia sunt sprijiniți de Iran și grupul libanez Hezbollah în războiul din Yemen. Saleh s-a aliat cu houthis contra lui Hadi , conducătorul Yemenului . Dar toate taberele luptă cu al-Quaeda .

Rebeliuni
Istoria Yemenului